Angelo Picano – politico e imprenditore italiano
 Giuseppe Picano – scultore italiano
 Natale Picano – dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano